Svarte Mosse kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Svarte mosse, Skåne, sjö i Sjöbo kommun, 
Svarte mosse, Göteborg, eller Svartemossen sjö i Biskopsgården på Hisingen i Göteborgs kommun, 
Svarte mosse, Göteborg, officiellt namn på Torpadammen i Kaverös i Göteborgs kommun
Svarte mosse (Kungälv, Bohuslän), sjö i Kungälvs kommun, 
Svarte mosse (Öckerö socken, Bohuslän), sjö i Öckerö kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn